Гизела Швапска (11. новембар 990 - 14. фебруар 1043) била је супруга Конрада II, затим Brun I, Count of Brunswick и на крају Ernest I, Duke of Swabia. Била је кћерка Херман II, војвода Швабије и Gerberga of Burgundy.

Породично стабло

Референце 

Рођени 990.
Умрли 1043.
Царице Светог римског царства